Tropihypnus — род подсемейства Negastriinae из семейства жуков-щелкунов.

Систематика 
 Tropihypnus badongensis
 Tropihypnus bimargo
 Tropihypnus lueangensis
 Tropihypnus petrae
 Tropihypnus pokharanus
 Tropihypnus schawalleri
 Tropihypnus schmidti
 Tropihypnus tongshanensis
 Tropihypnus wrasei

Литература 
 

Щелкуны
Роды жесткокрылых